Червяки — название населённых пунктов в России:

 Червяки — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Червяки — деревня в Шабалинском районе Кировской области.